Surfin' U.S.A. (album) - album van de Beach Boys
 Surfin' U.S.A. (single) - single van de Beach Boys van bovenstaand album